{{Infobox persoon
| naam           = Louie Zong
| geboorteplaats = New Orleans, Louisiana
| geboortedatum  = 25 oktober 1993
| nationaliteit  = 
| beroep         = animator, illustrator, storyboard artist, scenarioschrijver, muzikant, auteur
| bekendvan      = We Bare Bears, Centaurworld, The Ghost & Molly McGee
| website        = https://www.louiezong.com/
| portaal        = Muziek
| extra portaal  = Kunst & Cultuur
}}
Louie Zong (New Orleans, Louisiana, 25 oktober 1993) is een Amerikaanse animator, illustrator, storyboard artist, scenarioschrijver, muzikant en auteur. Zong is het meest bekend als storyboard artist van de Cartoon Network-animatieserie We Bare Bears en zijn persoonlijke werk als muzikant en animator.

 Biografie 
Zong werd werd op 25 oktober 1993 geboren in New Orleans. Hij studeerde af aan de Tufts University School of Engineering met een Bachelor of Engineering. Echter kwam hij op een ander pad terecht, omdat hij tijdens zijn studie ook actief was als animator, illustrator en muzikant, en begon hij stage te lopen bij verschillende animatiestudios in Boston, onder andere CloudKid. Vanaf 2013 begon Zong animaties te maken voor het YouTube-kanaal GameGrumps, waarna hij meer aanzien kreeg op YouTube. Rond die tijd werd hij ook actief als freelancer, onder andere als storyboard artist. Omdat Zong actief en populair was op Tumblr werd hij opgepikt door Nickelodeon, waar hij tijdens zijn studie een short mocht pitchen aan Nickelodeon in Los Angeles. Uiteindelijk werd hij doorverwezen naar Cartoon Network. Maanden later kreeg hij een mail van Carrie Wilksen, de producer van de animatieserie We Bare Bears met de vraag of hij wou solliciteren voor verschillende posities voor de show. Vervolgens werd hij een storyboard artist voor de serie, en verhuisde hij naar Los Angeles. Uiteindelijk werkte hij ook nog, nadat de serie geëindigd was, aan We Bare Bears: The Movie. Daarna heeft hij ook gewerkt voor de Netflix-serie Centaurworld, en de Disney-series The Ghost and Molly McGee en Freaktown. Ook heeft Zong een webcomic gemaakt genaamd Paleo Pals, waarvan ook een fysieke versie van werd verkocht op Etsy.

Naast dat hij nog steeds actief is als freelancer, brengt Zong onafhankelijk muziek uit, meestal instrumentaal. Hij brengt zijn muziek uit op Bandcamp en andere streamingdiensten. Op zijn YouTube-kanaal met 900.000 abonnees brengt hij zijn muziek vaak uit met animatievideo's. Daarnaast heeft Zong meerdere samenwerkingen gehad met artiesten als Brian David Gilbert en The Scary Jokes.

Ook heeft Zong een aantal kleine computerspellen geproduceerd, te vinden op Itch.io. Op 11 augustus 2020 bracht Zong zijn eerste prentenboek uit, genaamd Test This Book! A Laugh-out-loud Picture Book about Experiments and Science!, speciaal voor kinderen van 3 tot 6 jaar, uitgebracht door een Imprint.

 Filmografie 

 Als storyboard artist 

 Als animator 

 Als schrijver 

 Discografie 

 Albums 

 EP's 

 Singles 

 Bibliografie 

 2020: Test This Book! A Laugh-out-loud Picture Book about Experiments and Science!'' (ISBN: 9781250225801)

Prijzen

Externe links 

 Officiële Website
 
 Louie Zong op Bandcamp
 Louie Zong op YouTube

Amerikaans illustrator
Amerikaans animator
Amerikaans schrijver
Amerikaans scenarioschrijver
Amerikaans musicus